

Стіннетт — місто, штат Техас
 Стіннетт — місто, штат Вісконсин